Benkő Sámuel
 Benkő Sámuel  (1743–1825) orvos
 Benkő Sámuel (18. század) ferences rendi szerzetes
hasonló nevűek
 Benkő Samu (1928–2021) Széchenyi-díjas erdélyi magyar művelődéstörténész